Příjmení Maleček nosí více osobností:

 Antonín Maleček (1909–1964) – stolní tenista, československý reprezentant
 Jesika Malečková (* 1994) – česká tenistka
 Josef Maleček (1903–1982) – český hokejista a hokejový trenér
 Karel Maleček (1917–???) – český malíř
 Martin Maleček (* 1968) – český politik, starosta městské části Brno-sever
 Ondřej Maleček (* 1977) – český malíř, krajinář
 Richard Maleček (* 1949) – český právník a advokát
 Roman Maleček (* 1966) – český politik TOP 09
 Stanislav Maleček (1917–2000) – československý novinář a poslanec